APJ est un sigle pouvant signifier :

 agent de police judiciaire, un type d’enquêteur français ;
 assurance protection juridique ;
  (ApJ), une revue spécialisée en astronomie et astrophysique.